Toto je seznam měst v Beninu.

Zdaleka největší aglomerací v Beninu je Cotonou (sídlo vlády), kde 1. ledna 2006 žilo 2 418 959 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 20 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 15. března 1979, 15. února 1992 a 15. února 2002, odhady počtu obyvatel k 15. únoru 2006 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique
 World Gazetteer - počty obyvatel beninských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel beninských měst v historii

 
Benin
města